Осілість може означати

 Осілість — проживання на одному місці як спосіб життя, до якого поступово перейшли кочові народи.
 Осілість — в історії виборчого права одна з обов'язкових умов для внесення у виборчі списки.
 Осілість, або смуга осілості (1791—1915) — у царській Росії включала західні райони, де урядовими указами дозволялося жити й торгувати євреям (юдеям).
 Закрита осілість — історичний термін, який називав укріплений табір запорізького війська.
 Садибна осілість — історична характеристика самостійного члена селянської громади.

Див. також 
 Кріпацтво
 Прописка
 Осілі птахи